Vital Concept — B&B Hotels (UCI Team Code: VCB) — французская мужская профессиональная шоссейная велокоманда имеющая статус UCI Professional Continental teams, основанная бывшим профессиональным шоссейным велогонщиком Жеромом Пино.
Титульным спонсором команды стала компания Vital Concept, ретейлер сельскохозяйственной продукции, ранее спонсировавшая проконтинентальную команду Fortuneo. Бюджет команды составляет около 6 миллионов евро.

Текущий сезон 
Состав

Победы

Состав

Победы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Велосипедные команды
Появились в 2018 году во Франции